Дипломатические отношения между Арменией и Россией установлены 3 апреля 1992.

Армения считается основным союзником России в Закавказье. Позиции России и Армении по большинству ключевых международных проблем совпадают или близки. Армения разделяет подходы России, направленные на укрепление ЕАЭС. Сотрудничество Армении в формате ОДКБ, по оценке армянской стороны, является существенным элементом её национальной безопасности. Среди договоров и соглашений, определяющих межгосударственные отношения, — Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 и ряд документов, регламентирующих пребывание российских воинских частей и соединений на территории Армении.

История 
Начиная с X века, стали отмечаться деловые контакты армянских купцов с Киевской Русью. В основном, торговые маршруты пролегали через Византию, Каспийское и Чёрное моря. К XIII веку, в связи с тюркскими и монгольскими вторжениями в Армению, начали происходить процессы миграции армян в более северные области, что ещё больше укрепило сотрудничество между народами. В XIV веке в Москве обосновалась небольшая армянская торговая колония, а уже к XV веку армяне стали крупными импортёрами различных товаров (от шёлка до лошадей и драгоценностей). К середине XVI века торговая активность стала расти ещё сильнее за счёт выхода России к Волге и контроля этой морской артерии.

После второй карабахской войны произошли столкновения на армяно-азербайджанской границе с последующим переносом боевых действий на территорию Армении. Несмотря на то, что боевые действия проходили на территории Армении, Россия проявила сдержанную реакцию на эти события, начав подрывать доверие Еревана к Москве как к гаранту безопасности. Игнорирование призывов из Армении о помощи со стороны России и ОДКБ привело к появлению в Армении слоя разочарованных союзниками людей. Как отмечает докторант «Центра российских исследований школы политики и международных отношений Восточно-китайского педагогического университета» в Шанхае Янко Шипанович, ОДКБ продолжает разочаровывать своих членов непоследовательностью и бездействием. Он отмечает, что избирательность действий стран-членов ОДКБ, очень огорчает союзников по блоку, в частности Армению, у которой возникли проблемы во время сентябрьского нападения Азербайджана.

Голосование в ООН 
27 марта 2014 года на голосовании Генеральной ассамблеи ООН по вопросу непризнания референдума в Крыму Армения проголосовала против, таким образом признав референдум в Крыму и поддержав Россию. В дальнейшем, Армения проголосовала против всех девяти резолюций ООН по Крыму, последовательно выступая против антироссийских резолюций ООН.

Экономическое сотрудничество 

Экономические связи последовательно приближаются по своему уровню к взаимодействию в политической и военной сферах. Сальдо торгового баланса систематически положительно для России.

Активное наращивание объёмов товарооборота и инвестиционного взаимодействия (накоплено свыше $ 1,8 млрд капиталовложений) с Арменией укрепляет позиции России как её ключевого внешнеэкономического контрагента.

Активизируются двусторонние межрегиональные связи. В настоящее время в них вовлечено около 70 субъектов федерации, 15 из которых заключили с республикой соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.

За 2016 год — рост импорта из Армении в Россию на 70 %. В 2017 году подписан ряд документов о взаимном сотрудничестве.

«Хотя вступление Армении в ЕАЭС привело к определенным выгодам, но это также нарастило бюрократическое бремя по части торговли вне ЕАЭС. Членство в ЕАЭС ограничивает возможности Армении по ведению переговоров с третьими странами о льготных условиях торговли», говорится в докладе Всемирного банка «Армения: системная оценка страны».

Инвестиции 
Россия уверенно выходит на позиции крупнейшего зарубежного инвестора в экономику Армении. Основной объём капиталовложений направлен в энергетический, банковский, металлургический и строительный секторы, отрасль связи.

По состоянию на 1 января 2012 года в республике действовали 1380 предприятий и обособленных подразделений с российским капиталом (25,7 % предприятий с иностранным капиталом).

Энергетика 
Из российских компаний, действующих в сфере энергетики Армении, наиболее значима роль «Газпром Армения» (включая принадлежащий ей 5-й энергоблок Разданской ТЭС), которой принадлежат все системы транспортировки и распределения природного газа в республике.

За исключением бартерного обмена на электричество, весь потребляемый природный газ Армения закупает в России, хотя граничит с другим крупным экспортером газа — Ираном, к которому на средства государственного бюджета проложен магистральный газопровод. При этом оплата транспортировки российского газа только по территории Грузии составляет около 10 % от его стоимости.Согласно заключенному в 2013 году соглашению Армения обязуется обеспечить доходность компании на уровне не ниже 9 %. Стоимость закупаемого газа составляла в 2015 году 165 долларов, в 2016—2018 годах — 150 долларов, с 2019 года — 165 долларов за 1000 кубометров. С 2019 года накопился долг в размере около $ 30 млн. Компания собиралась повысить среднюю цену для потребителей в 2020 году на 11 %. Российский Газпром настаивает на заключении нового контракта о поставках с ценой на газ выше среднеевропейской. Армянская сторона с 2015 года предлагает оплачивать поставки газа в российских рублях и двигаться в рамках логики формирования общего энергетического рынка в ЕАЭС.

Также системно важную роль имеет деятельность российской компании «Ташир», в собственности и управлении которой находятся системы распределения электроэнергии, Севано-Разданский каскад ГЭС, энергоблоки 1-4 Разданской ТЭС.

Транспортная инфраструктура 
В 2008 году к ОАО «РЖД» перешло концессионное управление армянской железной дорогой, однако обещанные со стороны «РЖД» инвестиции не принесли заметного улучшения состояния железных дорог и подвижного состава в Армении. В частности, несмотря на заверения перед заключением концессионого договора, не реализована небольшая ветка Ванадзор-Фиолетово, которая сократила бы длину пути в сторону России на 150 км.

С целью нормализации транспортного сообщения страны с внешним миром, что устранило бы одно из главных препятствий для развития её экономики, совместно с Россией прорабатываются возможности организации регулярного функционирования железнодорожной паромной переправы Кавказ-Поти, открытия автомобильного паромного маршрута Новороссийск-Поти, возобновления сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию. Тем не менее, несмотря на вступление Армении в ЕАЭС подвижек в этом вопросе нет.

Культура 

Армения участвует в реализации российского предложения о развитии многостороннего гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.

С 1999 в Ереване действует Российско-армянский университет, где сейчас учится более двух тысяч студентов. В Армении работают 6 филиалов российских вузов: Академический Международный Институт (АМИ); Армянский Институт Туризма, Филиал Российской Международной Академии Туризма (АИТ); Ереванский Филиал Московского Государственного Университета Экономики, Статистики и Информатики (ЕФ МЭСИ); Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса, Ереванский Филиал (РГУТиС); Санкт-Петербургский Институт Внешнеэкономических Связей, Экономики и Права (ИВЭСЭП) Ереванский Филиал; Современная Гуманитарная Академия Ереванское отделение (СГА). На базе филиалов российских вузов в Армении успешно действует молодёжная общественная организация «Ассоциация Студентов Российских Вузов в Армении» при Министерстве Иностранных дел РФ Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств (РОССОТРУДНИЧЕСТВО) Представительстве в Республике Армении. Традиционной стала практика предоставления российских государственных стипендий гражданам Армении. В 2005—2006 для их обучения в вузах России было выделено 363 бюджетных места, в том числе 130 для соотечественников. Разрабатываются контрольные цифры приема армянских граждан на 2007/2008 учебный год. Тем не менее, в Армении сокращается число школ и классов с обучением на русском языке.

В республике пользуются большой популярностью и в целом достаточно широко транслируются российские телевизионные и радиопередачи, распространяются печатные издания. На Армению в полном объёме вещают каналы «Первый канал», «РТР Планета» и «Культура», на коммерческой основе доступны программы НТВ, ТВ Центр, РЕН-ТВ, информпродукты «Голоса России», Радио «Маяк» и ряда других телевизионных и радиостанций. На армянском медиа-рынке активно работают информагентства РИА «Новости» и «Регнум», создано агентство «Новости-Армения».

По оценке Посольства России в Армении, в республике проживает не более 8 тысяч русских (около 0,25 % населения РА). В Армении насчитывается пять основных неправительственных организаций соотечественников, объединённых в Координационный совет общественных организаций российских соотечественников Республики Армения. Российской стороной на постоянной основе осуществляются программы социальной поддержки соотечественников и русского языка в Армении.

Согласно переписи 2010 года, в России проживало свыше 1182 тыс. армян (около 0,8 % населения РФ по итогам переписи 2010 года). Таким образом, доля армян в населении РФ более чем в 3 раза превышает долю русских в Армении. Тем не менее возможности обучения армянскому языку в России значительно уступают возможностям обучения русскому языку в Армении.

В 2005—2006 организованы национальные годы — России в Армении и Армении в России.

22 апреля 2022 года на Пушкинском перевале в Армении был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В церемонии открытия приняла участие большая делегация, в том числе посол России в Армении Сергей Копыркин и посол Армении в России Вагаршак Арутюнян, а также депутат Государственной думы РФ Александр Карелин и другие члены общественных и политических организаций.

Галерея

Военное сотрудничество 
Российско-армянское взаимодействие в военной области направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга Содружества независимых государств и стабильности в Закавказье. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединённой системы ПВО СНГ. На плановой основе осуществляется сотрудничество между министерствами обороны России и Армении.

На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Сформирована объединённая российско-армянская войсковая группировка. Пограничная группа ФСБ России в Армении совместно с армянскими пограничниками несёт охрану границ республики с Турцией и Ираном.

В ноябре 2016 года было объявлено о создании Объединённой группировки войск (сил) России и Армении в Кавказском регионе коллективной безопасности. Соглашение подписано министрами обороны России и Армении 30 ноября 2016 года. Войдут в группировку 102-я российская военная база на территории Армении и подразделения Вооруженных сил Армении.

Примечания

Литература и ссылки 
 на русском языке
 Российско-армянские отношения (МИД РФ)
 Торгово-экономическое сотрудничество
 Гуманитарное сотрудничество
  Сношения Петра Великого с армянским народом : Документы, извлеч. из Моск. глав. и С.-Петерб. архивов М-ва ин. дел, Австрийск. придворного и Гос. архива, Королевско-Баварск. тайного гос. архива и др. учреждений : (Доложено в заседании Историко-филол. отд-ния Акад. наук 8 янв. 1897 г.) / Г. А. Эзов. — Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук, 1898. -[2], XVI, CLII, 512 с. ; 27 см -Текст на рус., фр., лат., нем. и арм. яз. Библиогр.: с. CXLVII-CXLIX.
 Глинка С.Н. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России, с кратким предварительным изложением исторических времен Армении. / почерпнутое из современных записок Сергеем Глинкой. - Москва : В тип. Лазаревых Ин-та вост. яз., 1831. -142 с., [2] л. факс. ; 21 см.
 Чалхушьян Г.Х. Армянский вопрос в России / Гр. Чалхушьян. - (2-е издание). -Ростов-на-Дону : электро-печатня А. Тер-Абрамиан, 1905. -35, [1] с. ; 21 см.
 Ананов И.Н. Судьба Армении / И. Н. Ананов. - Москва : Задруга, 1918. -32 с. ; 23 см. - (Свобода и братство народов).

Так же доступно для скачивания на сайте НЭБ.
 на английском языке
 
 

Армяно-российские отношения